

Toponyme 
 Lohitzun, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lohitzun-Oyhercq ;
 Lohitzun-Oyhercq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme